Georg Braun (1542–1622) – niemiecki teolog, geograf i kartograf, wydawca i drukarz
 Georg Braun (1907–1963) – austriacki piłkarz i trener
 Georg Braun (1918–1995) – niemiecki motocyklista